Юферов — русская фамилия, имеет женскую форму Юферова.

Известные носители 
 Юферов, Андрей Петрович (1907—1938) — директор Барнаульского учительского института.
 Юферов, Герман Владимирович (род. 1963) — советский, российский спортсмен по современному пятиборью и фехтованию.
 Юферов, Григорий Прокопьевич (1918—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Юферов, Иван Семёнович (1928—2012) — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза. 
 Юферов, Михаил Александрович (1907—1991) — кинохудожник, режиссёр.
 
 Юферов, Семён Андреевич (1767—1863) — капитан-лейтенант флота, действительный статский советник, переводчик.
 

 Юферова, Ядвига Брониславовна (род. 1949) — советская и российская журналистка, заслуженный работник культуры (2010).

См. также 
 Юферовы — два российских дворянских рода, происходящие от древней вятской фамилии Юферевых.

Примечания